Ранчо лас Торес има више значења:

 Ранчо лас Торес, Фелипе Гереро Флорес (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо лас Торес, Тлалпујек (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику